Тессера — многозначный термин.

 Тессера  — название деталей рельефа поверхности Венеры, напоминающих паркет или черепицу.
 Тессера  — у древних римлян название игральной кости, входного билета или жетона.
 Тессера  — мозаичный кубик древнеримской мозаики.
 Тессера — единица площади со схожими свойствами почвы.